Thomas County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Thomas County, Georgia
 Thomas County, Kansas
 Thomas County, Nebraska